Josefa de Iturbide y Huarte (Guanajuato, 22 de diciembre de 1814 - Ciudad de México, 5 de diciembre de 1891) fue hija del emperador Agustín I de México, y de su esposa Ana María Huarte; recibió el título de «princesa Mexicana» durante el reinado de su padre por el Congreso Constituyente y de «princesa de Iturbide» durante el Segundo Imperio por el emperador Maximiliano

Primer Imperio

Decreto 
El Soberano Congreso Mexicano Constituyente decretó el 22 de junio de 1822 lo siguiente:

Segundo Imperio

Decreto 
El emperador Maximiliano de Habsburgo decretó el 16 de septiembre de 1865 lo siguiente:

Títulos, honores y nombramientos 

Josefa de Iturbide fue co-tutora de sus sobrinos los príncipes Agustín y Salvador durante el Segundo Imperio Mexicano. La dos veces princesa tuvo una excelente relación con la emperatriz Carlota y el emperador Maximiliano, misma que expresaba la esperanza de que Maximiliano «se libraría de los sicofantes de su séquito y permanecería en su puesto»

En los últimos días de la vida del Emperador Maximiliano, prisionero, enfermo y ya sentenciado a muerte, el emperador le envió a Josefa una sentida carta de despedida y que poco después, su cuerpo caía acribillado a balazos por un pelotón de ejecución, exactamente como había caído su padre, 42 años y 11 meses antes, el Emperador Agustín de Iturbide. 

A la caída del Segundo Imperio Mexicano y la partida de Carlota de Bélgica a Europa, la relación entre Josefa y la emperatriz se mantuvo siempre hasta la demencia total de ésta en términos amistosos, y cariñosos. El 23 de abril de 1868 escribía desde Bélgica la ex-soberana.

En 1865 fue condecorada con la Orden Imperial de San Carlos la cual fue creada por Maximiliano el 10 de abril de 1866 para condecorar de manera exclusiva a las mujeres que hubiesen destacado en el servicio a la comunidad. La orden hacía honor a San Carlos Borromeo, el santo patrono de la emperatriz Carlota, quién la encabezaba. Se dividía en dos clases: gran cruz (para un máximo de 24 damas mexicanas y en el extranjero para damas de casas reales) y cruz o cruz pequeña (sin límite alguno).

Muerte

Ascendencia

Véase también 
 Primer Imperio Mexicano
 Segundo Imperio Mexicano
 Agustín de Iturbide y Green
 Salvador de Iturbide y Marzán

Referencias 

Nacidos en Guanajuato (ciudad)
Damas grandes cruces de la Orden imperial de San Carlos
Familia Iturbide
Primer Imperio Mexicano
Segundo Imperio Mexicano
Fallecidos en Ciudad de México